América TV ist der Name folgender Fernsehsender:

 América Televisión, Peru
 América 2, Argentinien